Rousset (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Rousset (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Rousset (Delta Rodanu) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże